Дерновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дерновичи — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Дерновичи — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.